Сомулко има више значења:

 Сомулко, Ојамертонко (Тлалпан), насеље у савезној држави Мексико Сити у Мексику
 Сомулко (Исхуатлан де Мадеро), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику